Віцю́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Ольга Іванівна Віцюк — депутат ВР УРСР 7-го скликання.
 Юлія Юріївна Віцюк — науковець.